Un portal d'Internet és un lloc web o pàgina web molt desenvolupat i ampliat, que ofereix informacions i serveis diversos, generals o especialitzats. Cada proveïdor d'Internet proposa (o imposa) automàticament el seu portal com a connexió a la web. En els darrers anys s'ha anat potenciant un nou disseny i estructuració de web, anomenat portal. Es tracta d'un format de web àgil i de fàcil utilització, buscant una experiència agradable per a l'internauta per tal que, d'aquesta manera, guardi una sensació positiva i no dubti a tornar-hi. Un altre gran atractiu què té el format web portal és que amb una sola ullada es té accés a gairebé tots els seus continguts. Així s'evita que l'usuari es perdi o hagi de realitzar passos innecessaris.

World Wide Web